Ла Алтамира има више значења:

 Ла Алтамира (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Алтамира (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Алтамира, Бартоло Мартинез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику